Southfield kan syfta på:

Geografi

Jamaica 

 Southfield (ort i Jamaica), Parish of Saint Elizabeth,

USA 

 Southfield, Michigan, Michigan, Oakland County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar